Casimir (of Kazimierz) de Heilige (Wawel bij Krakau, 3 oktober 1458 - Grodno, Litouwen, 4 maart 1484) was een zoon van koning Casimir IV van Polen en was de derde in de lijn voor de troonopvolging.

In zijn jeugd leidde Casimir een vroom leven met bijzondere verering voor Maria. In 1473 verkoos de Hongaarse adel hem tot koning in de plaats van zijn vader. Casimir werd gekroond, maar nam de macht niet op. Zijn leger was klein en deserteerde massaal door het niet betalen van de soldij. Hij deed troonsafstand waarna zijn vader weer aan de macht kwam en nam zijn ascetisch leven weer op en bleef celibatair, ook al stond hij onder druk om de dochter van keizer Frederik III te trouwen. Tijdens een afwezigheid van zijn vader van 1479 tot 1483 was hij nog wel regent. Hij stierf aan de pest in Litouwen.

Als heilige wordt hij aangeroepen tegen de pest en is patroonheilige van koningen en prinsen, en van Litouwen en Polen. Zijn naamdag is op 4 maart. Paus Clemens VIII verklaarde hem in 1602 heilig.

Voorouders 

Heilige in het christendom
Heilige of zalige van koninklijke afkomst
Pools heilige of zalige
Huis Jagiello
Katholicisme in Litouwen
Persoon in de 15e eeuw